Frolovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Frolovka (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia